Одрин (или Едирне, ) е най-западният вилает на Турция, разположен е в Източна Тракия по протежение на границата с Гърция, а на север граничи с България. Общата му площ е 6279 км2. Населението му според преброяването през 2011 г. е 400 554 души. Негов административен център е град Одрин.

Административно–териториално деление 
Вилает Одрин е разделен на 9 околии:

 Одрин
 Енос
 Хавса
 Ипсала (7 общини)
 Кешан (6 общини)
 Лалапаша
 Мерич (3 общини)
 Сюлеоолу
 Узункьопрю (5 общини)

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяванията през годините:

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт на Одрински вилает
  Снимки от Одрин
  Информация за метереологичните условия в Одрин